William Purvis ist der Name folgender Personen:

* William Purvis (Sänger) (Blind Willie; 1752–1832), britischer Sänger 
 William Purvis (Hornist) (* 1948), US-amerikanischer Hornist und Dirigent 
 William H. Purvis (1858–1950), hawaiischer Pflanzensammler und Unternehmer 

Siehe auch:
 William Purves